Spaghetti* foi uma tentativa de um framework MVC para desenvolvimento de aplicações Web, escrito em PHP, totalmente open source, que visava o estímulo ao desenvolvimento Web produtivo, divertido e seguindo com boas práticas de desenvolvimento.

Características
 Gratuito, de código aberto
 Compatível apenas com PHP 5, usando seu pleno potencial
 Instalação simples, descompacte e tudo funciona!
 Construído sob o paradigma de Programação Orientada a Objetos
 Separa as camadas de sua aplicação de acordo com o design pattern MVC
 Geração de URLs amigáveis e customizáveis através de rotas e prefixos
 Facilita e estimula a adoção de boas práticas de desenvolvimento, como simplicidade, separação de código e DRY (Don't Repeat Yourself)
 Utilização de código PHP simples para geração de views, nada de linguagem de templates
 Facilidade na extensão de funcionalidades através de Componentes e Helpers

Ligações externas
 Página oficial
 Documentação oficial

Software livre
PHP